Lubella – polski producent produktów zbożowych
 Lubella – wieś na Ukrainie